Вересков — фамилия; имеет женскую форму Верескова.
 Вересков, Виктор Александрович  (1924—1944) — Герой Советского Союза.
 Вересков, Юрий Егорович  (род. 1946) — публицист, писатель, чемпион мира 1960-х годов среди инвалидов.